(nom en anglais) peut faire référence à :

Name (1995), une chanson du groupe américain Goo Goo Dolls,
 (1995), une pièce de l'auteur norvégien Jon Fosse,
 .name, un nom de domaine générique utilisé sur Internet.